Асано Ёсинага (;1576 – 9 октября 1613) – японский даймё периода Сэнгоку и Эдо.

Биография 

Асано Ёсинага родился в Одани, в районе Асаи провинции Оми, в 1576 году, старший сын Асано Нагамасы. Его первый бой был при осаде Одавары в 1590 году. В 1593 году, вместе со своим отцом, он получил владения в провинции Каи. Хотя семья Асано должна была быть отправлена в провинцию Ното в результате их причастности к предполагаемой измене Тоётоми Хидэцугу, благодаря вмешательству Маэды Тосииэ им разрешили остаться в провинции Каи.

Ёсинага добился успеха вместе со своим отцом в 1597 году, во время осады Ульсана, когда они защищали крепость под командованием Като Киёмаса. После битвы при Сэкигахаре, семья Асано была перемещена в домен Вакаяма, в провинции Кии. Позже семья переместилась в Хиросиму.

Литература 
 Berry, Mary Elizabeth. Hideyoshi. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
 Turnbull, Stephen. The Samurai Sourcebook. Sterling: New Edition, 2000.
 Turnbull, Stephen. Samurai Invasion. London: Cassell & Co., 2002.

Ссылки 
 Genealogy of the lords of Wakayama, including the Asano 
 Genealogy of the Asano after their move to Hiroshima
 Biographies of various Azuchi-Momoyama generals, including Asano Yoshinaga

Ёсинага
Даймё